Gutkeled nembeli Báthori-család
 Bátori András (?–1345) váradi püspök (1329–45)

Gutkeled nembeli Báthori-család somlyói ága
 somlyói Báthory András (?–?) szatmári kapitány
 somlyói Báthory András (1563–1599) bíboros, erdélyi fejedelem
 somlyói Báthory András (1597–1637) a Báthory-család utolsó férfi tagja

Gutkeled nembeli Báthori-család ecsedi ága
 ecsedi Báthori András (?–1495)
 ecsedi Báthori András (?–1534) tárnokmester
 ecsedi Báthori András (?–1566) országbíró, tárnokmester